hrabstwo Valley (ang. Valley County) w USA, w stanie Idaho
 hrabstwo Valley (ang. Valley County) w USA, w stanie Montana
 hrabstwo Valley (ang. Valley County) w USA, w stanie Nebraska